Czernik steht für:

 Czernik-Verlag „Edition L“, deutscher Lyrikverlag
 Černíky, Gemeinde in Tschechien

Name von Personen:
 Edward Czernik (* 1940), polnischer Hochspringer
 Inge Czernik (1941–1993), deutsche Verlegerin, siehe Czernik-Verlag „Edition L“
 Theo Czernik (1929–2013), deutscher Verleger und Jugendbuchautor
 Willy Czernik (1901–1996), deutscher Komponist